The Northern Islands je porodica grafičkih procesora proizvedenih od strane naprednih mikro uređaja (AMD) pod brendom ATI. Neki modeli su zasnovani na TeraScale 2 (VLIW5), a neki na novim TeraScale 3 (VLIW4).

Počevši sa ovom porodicom grafičkih karti, prvobitni ATI je zvanično prekinut u korist pravljenja bolje veze između grafičkih proizvoda i brenda AMD za računarske platforme (procesore i čip setove). Zbog toga, AMD je iskorišćen kao zamena. Logo za grafičke proizvode i tehnologije je takođe poprimio male izmene (iskorišćeni su elementi logo-a 2010 "AMD Vision").

Direktna konkurencija bila je Nvidia GeForce 500 Series, a lansirani su u proizvodnju otprilike sa jednim mesecom razlike.

Arhitektura 
Ovaj članak je u vezi svih proizvoda pod "Radeon HD 4000 Serija" brendom.

 TeraScale 2 verzije "Northern Island(VLIW5)" koji je implementiran u grafički procesor se nalazi na svim modelima grafičkih karti serije "HD 6000" sem "HD 6350" i "HD 6900".

 "HD 6350" grafička karta je bazirana na TeraScale 2 "Evergreen".

 TeraScale 3 verzije "Northern Island(VLIW4)" implementiran je u grafički procesor serije "HD6900".

Multi-monitor podrška 
AMD Eyefinity brend je predstavljen u septembru 2009. godine kod Radeon HD 5000 serije i koristi se na svim modelima nakon toga.

Video ubrzanje 
Unified Video Decoder (UVD) predstavljen je na svim proizvodima koji podržavaju AMD Catalyst.

Proizvodi 
Serija 6800 bila je prva serija od Radeon 6000 serije. Nakon nekoliko odlaganja, ova serija je puštena u prodaju 22. oktobra 2010. godine pod kodnim imenom Northern Islands.

Radeon HD 6400 
AMD 7. februara 2011. godine pušta u prodaju Radeon HD 6400 GPU. Pod kodnim imenom Caicos, izašla je na tržište u isto vreme kad i Radeon HD 6500/6600 Turks GPU. Jedini proizvod pod nazivom Caicos, imao je nameru da zameni HD 5450. U poređenju sa HD 5450 udvostručeni su stream procesori, uključena je GDDR5 podrška, kao i nova Northern Island tehnologija.

Radeon HD 6500/6600 
Pod kodnim imenom Turks, ove grafičke karte puštene su u prodaju 5. aprila 2011. godine. Kodno ime ovi grafičkih karti su Turks PRO i Turks XT, a u prodaji su označene kao HD6570 i HD6670. Prvo su puštene samo za OEM, a nakon toga i u maloprodaju. 
Radeon HD 6570 i HD 6670 su ustvari male nadogradnje njihovih kolega HD 5570 i HD5670. Turks grafičke karte sadrže za 80 stream procesora i 4 teksturne jedinice više. Takođe su unapređene kako bi podržale nove tehnologije kao sto je Northern Island tehnologija, kao i HDMI 1.4a, UVD3, i stereoscopic 3D.

Radeon HD 6700 
Kodno ime Barts LE, Radeon HD 6790 grafička karta puštena je u prodaju 5. aprila 2011. godine. Postoji jedan maloprodajni proizvod HD 6790. Barts koristi iste šejdere petostepene VLIW arhitekture kao i HD 5000 serija.

 HD 6790 ima 800 stram procesora na učestanosti od 860 MHz, 256-bit memorijski interfejs i 1 GB GDDR5 DRAM na 1 GHz učestanosti sa maksimalnom snagom od 150W. Performanse su superiorne u odnosu na NVIDIA GTX 550 Ti i Radeon HD 5770, slabije nego kod Radeon HD 6850 i približne GTX 460 768MB i Radeon HD 5830.

AMD je potvrdio da HD 6700 serija koristi Juniper XT i Juniper Pro jezgra iz HD 5700 serije, i prema tome nisu formalno svrstane u Northern Islands grafičke karte. Tako su HD 6770 i HD 6750 u suštini HD 5770 i HD 5750, ali je etiketa drugačija. Postoji nekoliko poboljšanja u odnosu na seriju HD 5700 i to su: 
 Kod karti HD6000 serije, AMD univerzalni video dekoder je unapredjen u verziju 3.0 koji podržava Blu-ray 3D codecs, hardver dekodiran za DivX / XviD i još lista drugih poboljšanja. HD 6750 i HD 6770 dodaje MVC sposobnost dekodiranja UVD 3.0, ali ne i ostatak UVD karakteristika.
 Prema tvrnji AMD-a, ove karte su poboljšane kako bi podržale HDMI 1.4a, ali bez 3D mogućnosti donesene od strane UVD 3.0

Radeon HD 6800 
Kodno ime Barts, Radeon HD 6800 serija puštena je u prodaju 22. oktobra 2010. godine. Proizvodi uključuju Radeon HD 6850 i Radeon HD 6870. Barts koristi iste šejdere petostepene VLIW arhitekture kao i HD 5000 serija.
 HD 6850 ima 960 stream procesora sa frekvencijom od 775 MHz, 256-bit memorijski interfejs i 1 GB GDDR5 DRAM sa frekvencijom od 1 GHz sa maksimalnom snagom od 127 W. U odnosu na konkurente, performanse ove grafičke karte spadaju u grupu sa Nvidia GeForce GTX 460 grafičkom kartom. U odnosu na prethodnika, grafičke karte serije Radeon 5800, HD 6850 je značajno brži od grafičke karte Radeon HD 5830 i sličan performansama grafičke karte Radeon HD 5850. 
 HD 6870 ima 1120 strim procesora sa frekvencijom od 900 MHz, 256-bit memorijski interfejs i 1 GB GDDR5 DRAM sa frekvencijom od 1.05 GHz sa maksimalnom snagom od 151 W. Performanse su superiorne u odnosu na grafičku kartu GeForce GTX 460, slične performansama grafičke karte GeForce GTX 560, i slabije od grafičke karte GeForce GTX 560 Ti. U odnosu na prethodnika, grafičke karte serije Radeon 5800, HD 6870 je brža od HD 5850 and bliska performansama grafičke karte Radeon HD 5870.

 HD 6870x2 sa dva Barts XT GPU-a ima 2 GB GDDR5 DRAM, 256 x2 bit-a memorijskog interfejsa i zahteva dva puta više snage napajanja od grafičke karte HD 6870. Dve grafičke karte HD 6870 mogu se povezati jedna sa drugom (crossfire), što bi rezultiralo povećanjem performanse i svrstalo ih u isti nivo sa performansama dve grafičke karte HD6970 ili GTX580.

Radeon HD 6900 
Ova porodica grafičkih karti obuhvata tri različita proizvoda bazirana na TeraScale 3 (VLIW4).

Kodno ime Cayman, grafička karta serije Radeon HD 6900 je očekivana na tržištu 12. novembra 2010. godine. Međutim, na tržište je zbog odlaganja, izašla 10. decembra 2010. godine. Proizvodi ove serije su grafičke karte Radeon HD 6950 i Radeon HD 6970. Cayman je baziran na novoj četvorostepenoj VLIW arhitekturi, koja je izabrana pre AMD-ove petostepene VLIW arhitekture zbog kompleksnosti dizajna AMD-ovih strim procesora. 
 U igricama, performanse grafičke karte HD 6970 mogu se porediti sa performansama grafičkih karata NVIDIA GeForce GTX 570 i GTX 480. Grafička karta Radeon HD 6950 je nešto sporija od grafičke karte HD 6970, za nijansu brža od GTX 560 Ti i brža od grafičke karte HD 5870. Na kraju se otkrilo da je grafička karta HD 6950 skoro identična grafičkoj karti HD 6970 u dizajnu jezgra.

 Kodno ime Antilles, grafička karta Radeon HD 6990, na tržište je izašla 9. marta 2011. godine. Njene karakteristike su: 3072 strim procesora, 5.1 TFLOPS računarska performansa, 192 teksturalne jedinice, 4 GB GDDR5 frejm bafera (DRAM), i 375 W maksimalnog napajanja.

 AMD Radeon HD 6990 dolazi sa dvostrukim BIOS prekidačem. 
AMD PowerTune je predstavljen sa Radeon HD 6900 serijom.

Čipset tabela

Northern Islands (HD 6xxx) Serija

IGP (HD 6xxx) 
 Svi modeli su bazirani na VLIW5 ISA
 Svi modeli podržavaju DirectX 11.0, OpenGL 4.3, OpenCL 1.2

Vancouver (HD 6xxxM) Serija 
 Svi modeli su bazirani na VLIW5 ISA
 Svi modeli podržavaju DirectX 11.0, OpenGL 4.3, OpenCL 1.2

IGP (HD 6xxxG)

Spoljašnje veze 
 hardinfo benchmark
 realworldtech
 techpowerup

Vidi još 
 AMD FirePro
 AMD FireMV Testiranje(Benčmark) 
 AMD FireStream

Reference 

Kategoriја: